Ludwig Riffelmacher ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Riffelmacher (Goldschmied) (1896–1976), deutscher Goldschmied 
 Ludwig Riffelmacher (Verleger), deutscher Fotograf und Verleger 

Ludwig Riffelmacher steht für:

 Ludwig Riffelmacher (Verlag), deutscher Verlag